

События 
 Звёздная палата вынесла «зверский» приговор по делу Принна, Баствика и Бертона, обвинявшихся в издании пуританских памфлетов.
 Архиепископ Лод попытался ввести англиканскую церковную службу в Шотландии. Всеобщее восстание. Заключение ковенанта (общественного договора) в Шотландии о защите кальвинизма.
 Организация союза предпринимателей-суконщиков в Голландии.
 Попытка восстания в Португалии. Подавлено силой.
 1637—1657 — Император Священной Римской империи Фердинанд III Габсбург.
 Волнения горнорабочих в  Тороцко (Трансильвания).
 1637 — Разгром восстания Павлюка в Кумейковской битве. Реестр уменьшен до 6 тыс., выборность старшины и казацкий суд отменялись, во главе войска поставлены шляхтичи. Богдан Хмельницкий лишён должности войскового писаря и стал чигиринским сотником.
 Указ о 9-летнем сроке сыска беглых частновладельческих крестьян.
 Запрещение служилым людям центральных районов России приобретать земли в южных уездах.
 Казаки подступили к Азову и взяли его после 8-недельной осады.
 18 (28) июня — донские и запорожские казаки штурмом взяли турецкую крепость Азов — см. Азовское сидение.
 Английские вооружённые торговые корабли попытались подойти к Макао, но их не допустили португальцы. Тогда они направились к Кантону, где им было разрешено торговать.
 Отряд Ли Цзычэна пробился в Сычуань, осадил Чэнду, но вскоре вынужден был снять осаду. Он был разбит правительственными войсками, попал в окружение и с 18 всадниками прорвался в Шэньси.
 11 февраля — Маньчжуро-корейская война (1636—1637) закончена, король Кореи капитулировал. Признание Кореей власти маньчжурского хана. Корея обязалась уплачивать дань и поддерживать маньчжуров в войне с Китаем.
 1637—1638 — Крестьянское восстание в районе Симабара и Амакуса на острове Кюсю под христианскими лозунгами. Восставшие укрепились в полуразрушенном замке. Голландские корабли оказали помощь Токугава. После трёхмесячной осады замок взят, почти все его защитники перебиты.
 Голландцы начали попытки отнять у Португалии Бразилию.
 В 1637 году вышел в свет главный философско-математический труд Рене Декарта, «Рассуждение о методе» (полное название: «Рассуждение о методе, позволяющем направлять свой разум и отыскивать истину в науках»).

Наука

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1637 году
 1 сентября — Николя Катина, французский полководец (ум. 1712).
 12 октября — Патриарх Адриан, Патриарх Московский и всея Руси.

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 1637 году
 21 июля — Даниил Зеннерт, известный в своё время немецкий философ и медик (родился в 1572 году).
 6 августа — Бен Джонсон, английский поэт и драматург, теоретик драмы (родился в 1572 или 1573 году).
 8 сентября — Роберт Флудд (Роберт де Флуктиб), английский алхимик, герметист, оккультист (родился в 1595 году).

См. также

Примечания